Тассуат () — село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Тассуат» со статусом сельского округа. 

 Код КАТО — 115471100.
 Код КАТО административной единицы — 115471000.

География 
Село расположено вдоль реки Ишим, в 24 км на восток от центра района города Державинск.

Административно село граничит:

 на востоке со селом Далабай,
 на юге с Нахимовским сельским округом,
 на западе со сёлами Гастелло и Пригородное,
 на севере со селом Тасоткель.

Улицы 

 ул. Абая,
 ул. Алиби Джангильдина,
 ул. Алихана Бокейхана,
 ул. Амангельды Иманова,
 ул. Ишимская,
 ул. Набережная,
 ул. Целинная,
 ул. Ыбырая Алтынсарина.

Ближайшие населённые пункты 

 село Нахимовка в 3 км на юге,
 село Далабай в 11 км на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 643 человек (из них казахов 61%).

В 1999 году население села составляло 623 человека (305 мужчин и 318 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 376 человек (189 мужчин и 187 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаркаинского района